Forton (Gosport) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Forton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Forton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Tatworth and Forton – civil parish
 Forton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Forton (Test Valley) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)